Большие Озерки или Большие Озёрки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большие Озерки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Большие Озерки — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Большие Озёрки — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Большие Озерки — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Большие Озерки — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Большие Озерки — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Большие Озерки — село в Плавском районе Тульской области.
 Большие Озерки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Большие Озерки — прежнее название села Щукозерье в Плесецком районе Архангельской области